Оле́г Миха́йлович Дереви́нский (; 17 июля 1966, Киев, СССР) — советский и украинский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1986).

По завершении карьеры — арбитр, обслуживал матчи чемпионата Украины.

Биография 
Воспитанник школы киевского «Динамо», первые тренеры — Владимир Ижко и Вячеслав Семёнов. Играл за дубль киевского клуба, в 1987 году провёл 6 игр за команду в Кубке Федерации футбола СССР. В 1984-85 годах выступал за «Динамо» из Ирпеня. В 1987 году перешёл в харьковский «Металлист». В составе харьковчан провёл 5 лет, вместе с командой выиграл Кубок СССР. Сыграл 3 матча в Кубке обладателей Кубков УЕФА 1988/1989

После распада СССР стал игроком краковской «Вислы». Провёл два сезона в Польше, после чего вернулся на Украину, перейдя в шепетовский «Темп». Затем играл за кировоградскую «Звезду», запорожский «Металлург» и криворожский «Кривбасс», где и закончил карьеру игрока.

Окончил Харьковский институт физкультуры.

Карьера арбитра 
С 1997 года — футбольный судья. Обслуживал матчи регионального уровня, с 2000 года — матчи Второй лиги, с 2002 года — матчи Первой лиги Украины. Дебютировал в высшей лиге 30 апреля 2005 года, на матче «Ильичёвец» (Мариуполь) — «Металлург» (Донецк). Всего, в период с 2005 по 2012 год, в качестве главного арбитра отсудил 89 матчей высшей лиги. В 2010 году обслуживал Финал Кубка Украины между симферопольской «Таврией» и донецким «Металлургом», в котором показал 13 жёлтых и 2 красных карточки, а также назначил пенальти, который позднее был признан ошибочным. С 2012 года работает наблюдателем арбитража на матчах чемпионата Украины.

С 2015 года работает тренером в детско-юношеской школе киевского «Арсенала»

Семья 
Сын — футбольный судья Алексей Деревинский.

Достижения 
 Финалист Кубка Федерации футбола СССР:1987
 Обладатель Кубка СССР: 1987/1988
 Чемпион IX Спартакиады народов СССР 1986

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Темп» Шепетовка
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Кривбасс»
Футбольные судьи Украины
Футбольные тренеры Украины
Выпускники Харьковской государственной академии физической культуры
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Мастера спорта СССР